Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Oldham () :
le comté d'Oldham, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté d'Oldham, situé dans l'État du Texas.